Валенти́на Евге́ньевна Гу́нина (род. 4 февраля 1989, Мурманск) — российская шахматистка, гроссмейстер (2013), заслуженный мастер спорта России (2013).

Пятикратная чемпионка России (2011, 2013, 2014, 2021, 2022), Первая в истории трёхкратная чемпионка Европы (2012, 2014, 2018).

Чемпионка мира по блицу (2012), чемпионка Европы по блицу (2012), серебряный призёр чемпионата мира по блицу (2017).

Трёхкратная победительница Шахматной олимпиады (2010, 2012, 2014) и пятикратная победительница командного чемпионата Европы (2009, 2011, 2015, 2017, 2021) в составе команды России. В ноябре 2021 года в Риге она заняла 26-е место на турнире «Большая женская швейцарка ФИДЕ».

Чемпионка мира в командном составе 2017 года в Ханты-Мансийске.

Биография 
Родилась 4 февраля 1989 года в Мурманске. Переехала вместе с матерью в Голицыно (Московская область).

30 ноября 2011 года получила спортивное звание «Гроссмейстер России».

В 2011 году окончила университет, тема дипломной работы «Развитие лидерских качеств у подростков средствами шахматной игры».

Основной тренер — Александр Владимирович Калинин.

Работает спортсменом-инструктором в ДЮСШ «Шахматная школа Анатолия Карпова».

Увлекается настольным теннисом.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 октября 2014 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXXXI Всемирной шахматной олимпиаде в городе Тромсё (Норвегия)

Примечания

Ссылки 

 Интервью Валентины Гуниной на сайте RussiaChess.org

Шахматисты России
Чемпионы Европы по шахматам
Шахматные гроссмейстеры среди женщин